Auto Union je bila združba štirih največjih nemških avtomobilskih tovarn ustanovljena leta 1932 v Zwickau med veliko gospodarsko krizo. Družba se je razvila v današnji Audi, ki je samostojen del Volkswagna. Družba se je že od svojega začetka udeleževala različnih dirk in pri tem dosegala velike uspehe.

Pomembnejše zmage

Zunanje povezave

Glej tudi 
 Seznam avtomobilskih znamk

Avtomobilska podjetja Nemčije
Konstruktorji dirk za Veliko nagrado
Moštva dirk za Veliko nagrado
Podjetja, ustanovljena leta 1932
Ukinitve leta 1964